Olaus Nauclerus eller Olof Nauclér är namnet på flera medlemmar av den svenska släkten Nauclér/Nauclerus:

 Olaus Simonis Nauclerus (1626—1706), markscheider, kartograf och grundare av Gamla Staberg
 Olaus Olai Nauclerus  (1675-1732), son till föregående, hovpredikant, prost i Delsbo
 Olof Nauclér (1725—82), son till föregående, bergsrådman
 Olof Nauclér d.y. (1753—1832), son till föregående, bergshauptman, ägare av bl.a. Gullsby pappersbruk, Lerhols och Knutstorps sågverk
 Olle Nauclér (1905-1974), ättling till föregående, LIVA, VD och forskare